Иудея и Самария может означать:

Иудея и Самария — округ в составе Израиля (официально — , что переводится как округ Иудея и Самария).
Иудея и Самария — название территории Западный берег реки Иордан.